La Vtoraja liga 1992 (in russo: Seconda lega 1992) è stata la 1ª edizione della Vtoraja liga, terza serie del campionato russo di calcio.

Stagione

Novità
Si trattò del primo torneo disputato: ereditò il nome dalla quasi omonima terza divisione del campionato sovietico di calcio, e l’organico e la struttura della vecchia quarta serie.

Formula
Le 114 squadre erano divise in cinque gironi su base geografica, con un numero variabile di squadre. In ciascun girone erano assegnati due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta. In tutti i gironi venivano promosse le prime due classificate.

Trattandosi del primo campionato russo le formazioni provenivano dal campionato sovietico di calcio: in particolare la quasi totalità dei club provenivano dalla Vtoraja Nizšaja Liga B, quarto livello del campionato sovietico, in cui avevano raggiunto posizioni di bassa classifica. Era comunque rilevante il numero di club di nuova fondazione (poco meno della metà del totale), mentre molte squadre iscritte alla Vysšaja Liga 1992 (massimo livello del campionato) presentavano qui formazioni riserve che non potevano ottenere la promozione.

Soltanto Tekstil'ščik Išeevka e  provenivano dalla Vtoraja Liga, terza serie del campionato sovietico.

Girone 1

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
Erzu Groznyj e  promossi in Pervaja liga 1993.

Girone 2

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
 e  promossi in Pervaja liga 1993.

Risultati

Girone 3

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
 e  promossi in Pervaja liga 1993.

Risultati

Girone 4

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
 e Smena-Saturn San Pietroburgo promossi in Pervaja liga 1993.

Risultati

Girone 5

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
 e  promossi in Pervaja liga 1993.

Risultati

Girone 6

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
 e  promossi in Pervaja liga 1993.

Risultati

Note

Voci correlate 
Vysšaja Liga 1992
Pervaja liga 1992
 Kubok Rossii 1992-1993

Collegamenti esterni

1992
Calcio nel 1992